Grappa — bebida
 Bassano del Grappa — comuna italiana do Vêneto
 Seren del Grappa — comuna italiana do Vêneto
 Crespano del Grappa — comuna italiana do Vêneto
 Cismon del Grappa — comuna italiana do Vêneto
 Pove del Grappa — comuna italiana do Vêneto
 Borso del Grappa — comuna italiana do Vêneto

Desambiguações de topônimos